Statens folkhälsoinstitut (deutsch ungefähr: Staatliches Institut für Volksgesundheit) war eine schwedische Behörde, die dem Gesundheitsministerium unterstand. Sie hatte ihren Sitz in Östersund. 2014 wurde sie mit Smittskyddsinstitutet zur Folkhälsomyndigheten zusammengelegt.

Die Aufgaben der 1992 gegründeten Behörde bestanden in der Umsetzung und wissenschaftlichen Begleitung der offiziellen Public-Health-Maßnahmen und dem Monitoring im Bereich Alkohol, illegale Drogen, Tabak und Doping.

Gesundheit (Schweden)
Behörde (Schweden)
Gemeinde Östersund